Ana Catalina de Brandeburgo (en alemán, Anna Katharina von Brandenburg; Halle, 26 de junio de 1575-Copenhague, 8 de abril de 1612) fue reina consorte de Dinamarca y Noruega desde 1597 a 1612 como la primera esposa del rey Cristián IV de Dinamarca.

Primeros años 
Ana Catalina nació en Halle y fue criada en Wolmirstedt. Sus padres eran el margrave Joaquín Federico I de Brandeburgo y su primera esposa, Catalina de Brandeburgo-Küstrin. Cristián de Dinamarca se encontró con ella en su viaje a Alemania en 1595 y decidió casarse con ella. En 1596, Ana Catalina y sus padres asistieron a su coronación, y al año siguiente, se arregló el matrimonio.

Matrimonio 

Ana Catalina se convirtió en reina de Dinamarca el 27 de noviembre de 1597, cuando se casó con el rey Cristián IV. La boda tuvo lugar en el castillo de Haderslev de Jutlandia Meridional, un año después de la coronación de Cristián IV. Fue coronada reina en 1598. Tuvieron seis hijos, entre ellos Cristián, el príncipe heredero, que murió un año antes de que su padre, y  Federico III, quien introdujo la monarquía absoluta en Dinamarca. Su hijo, Ulrico, fue asesinado en 1633. Sus dos hijas, Sofía e Isabel, y el hijo mayor, Federico, murieron a una edad muy temprana.

Ana Catalina fue la primera esposa de Cristián IV de Dinamarca, pero no se sabe mucho acerca de ella. No parece haber tenido mucha influencia política. A menudo acompañaba al rey en sus viajes. En su tiempo, fue elogiada por su modestia y profundos sentimientos religiosos. No hay ninguna mención de si el matrimonio fue feliz o no, pero su esposo tuvo amoríos al final de su matrimonio, sobre todo con Kirsten Madsdatter. La construcción del Castillo de Rosenborg comenzó cuando ella era reina, pero el alcance de su influencia en el edificio y su interior no se conoce. A pesar de su buena relación con el arzobispo luterano, pidió a un vicario calvinista para darle los últimos sacramentos en su lecho de muerte.

Murió en Copenhague y fue enterrada en la Catedral de Roskilde.

Descendencia 
 Federico, príncipe heredero de Dinamarca (15 de agosto de 1599- 9 de septiembre de 1599), murió en la infancia.
 Hijo sin nombre (1601).
 Cristián (10 de abril de 1603-28 de noviembre de 1647). 
 Sofía (4 de enero de 1605-7 de septiembre de 1605), murió en la infancia.
 Isabel (16 de marzo de 1606-24 de octubre de 1608), murió en la infancia.
 Federico III (18 de marzo de 1609-9 de febrero de 1670), casado con Sofía Amelia de Brunswick-Luneburgo, con descendencia.
 Ulrico, príncipe-obispo de Schwerin (2 de febrero de 1611-12 de agosto de 1633), murió soltero.

Ancestros

Referencias 

 Artículo en el Diccionario Biográfico danés

Enlaces externos 

Reinas consortes de Dinamarca del siglo XVII con los Oldemburgo
Reinas consortes de Noruega del siglo XVII con los Oldemburgo
Nobles alemanas del siglo XVI
Consortes reales de la casa de Hohenzollern
Nacidos en Halle (Sajonia-Anhalt)